Andrew Robertson (né en 1990), athlète britannique
Andrew Robertson (né en 1994), footballeur écossais